Heaven on Earth (англ. рай на земле):
 Heaven on Earth - альбом американского джазового органиста Ларри Янга (1968).
 Heaven on Earth - альбом американской поп-рок-певицы Белинды Карлайл (1987).
 Heaven on Earth - концертный альбом американского джазового саксофониста Джеймса Картера (2009).